Lo Russo bezeichnet:
 Lo-Russo-Clan, neapolitanischer Camorra-Clan 
 Salvatore Lo Russo (* 1953), Mitglied der Camorra
 Michele Lo Russo (1947–1983), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lorusso